

Опач — село в Каушенському районі

Опач — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства